Tiradentes (Minas Gerais), een gemeente en stad in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Joaquim José da Silva Xavier, beter bekend als Tiradentes, nationale held van Brazilië
 SE Tiradentes, Braziliaanse voetbalclub uit Teresina, Piauí
 AA Tiradentes, Braziliaanse voetbalclub uit Belém, Pará
 AE Tiradentes, Braziliaanse voetbalclub uit Fortaleza, Ceará
 Tiradentes EC, voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Tijucas, Santa Catarina
 Grêmio Esportivo Tiradentes, voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Ceilândia (DF)